Rock Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rock Falls (Illinois), im Whiteside County
 Rock Falls (Iowa), im Cerro Gordo County
 Rock Falls (Wisconsin), im Dunn County
 Rock Falls (Town), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin

Rock Falls als Teil von Firmierungen:
 Rock Falls Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Rock Falls Township